Okręty US Navy o nazwie USS "Barry":
 Pierwszy "Barry" (DD-2) był niszczycielem typu Bainbridge, który pełnił służbę w latach 1902-1919.
 Drugi "Barry" (DD-248) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1920 i został zatopiony w boju w 1945.
 Trzeci "Barry" (DD-933) był niszczycielem typu Forrest Sherman, który pełnił służbę w latach 1956-1982.
 Czwarty "Barry" (DDG-52) jest niszczycielem rakietowym typu Arleigh Burke, który nadal pozostaje w służbie (stan na 2013 rok).

Barry